Magga steht für:
 Edler Achtfacher Pfad, zentrales Element der buddhistischen Lehre
 Magga (Gemeinde Tillmitsch), Ortsteil der Gemeinde Tillmitsch, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Magga Peak, Berg an der Oates-Küste, Antarktika

Magga ist der Familienname folgender Personen:
 Ole Henrik Magga (* 1947), samischer Sprachwissenschaftler und Politiker